

Corpi militari 
Il termine schützen o tiratore  si riferisce a un insieme di corpi militari presenti nei  paesi di lingua tedesca e germanica.

Il termine può essere tradotto in lingua italiana con il vocabolo "bersaglieri".

Schützen può quindi riferirsi a:

Gebirgsschützen o Schützen di montagna:  milizia territoriale del regno di Baviera 
Schutterij: milizia dei Paesi Bassi
Tiroler Schützen (bersaglieri tirolesi) – milizia di difesa territoriale operante dal XVI secolo nella Contea del Tirolo
Standschützen (bersaglieri immatricolati o stanziali) – mobilitati con lo scoppio del primo conflitto mondiale come riservisti delle truppe regolari dei Kaiserjäger e degli Landesschützen (bersaglieri provinciali), quest'ultimi chiamati Kaiserschützen dal 1917

Associazioni 
Le associazioni Schützen non hanno carattere militare ma si ispirano alle tradizioni dei Tiroler Schützen.

Altro 
 Deutsch Schützen – ex comune ora frazione di Deutsch Schützen-Eisenberg, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Deutsch Schützen-Eisenberg – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Oberschützen – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Schützen am Gebirge – comune nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)
 Unterschützen – ex comune ora frazione di Oberschützen, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)